Sauter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anton Eleutherius Sauter
 Hans Sauter
 Willi Sauter